Als heiliger Rainer (auch Reiner) werden folgende Heiligen bezeichnet

Rainer Aretinus von San Sepolcro († 1304), italienischer Franziskaner 
Rainer von Pisa (San Ranieri; 1100–1160) 
Rainer von Spalato († 1180), Märtyrer
Reiner von Osnabrück († 1233)